Liliput může znamenat:

 Lilipután
 Utopická země trpaslíků v satirickém románu Jonathana Swifta Gulliverovy cesty

Jiné významy:
	 
 LiLiPut, švýcarská dívčí skupina, původně Kleenex	 
 Vosa Stenancistrocerus liliput	 
 Značka pistole 
 Náboj ráže 4,25 mm
 Liliput výrobce modelové železnice